Эласмозавр () — монотипический род плезиозавров из семейства эласмозаврид, включающий единственный валидный вид — Elasmosaurus platyurus. Известен по ископаемым остаткам из отложений Шарон-Спрингс-Мембер формации  в западном Канзасе, США, датируемых возрастом в 80,5 млн лет (нижний кампан, верхний мел), где тогда располагалось Западное внутреннее море. 

Вид и род были научно описаны американским палеонтологом Эдвардом Копом в 1869 году. Родовое название означает «тонкопластинчатый ящер», видовое — «плоскохвостый». Коп ошибочно принял короткий хвост животного за его шею, разместив на нём череп, и поэтому видовое название на самом деле относится к шее животного, а не к хвосту. Отниел Чарлз Марш обратил внимание на ошибку, что отчасти послужило причиной «Костяных войн» между палеонтологами, в ходе которых оба из них стремились превзойти и опозорить оппонента. Помимо типового, в прошлом к роду относили ряд других видов.

Описание 

Хотя единственный образец, однозначно принадлежащий эласмозавру (голотип ANSP 10081), фрагментарен и у него отсутствуют многие элементы, родственные эласмозавриды показывают, что у него было компактное, обтекаемое тело, длинные, похожие на вёсла конечности, короткий хвост, пропорционально маленькая голова и чрезвычайно длинная шея. Длина шеи эласмозавра оценивается в 7,1 метра; таким образом, эласмозавр и близкородственный Albertonectes являлись одними из самых длинношеих животных, когда-либо существовавших, с самым большим количеством шейных позвонков из всех известных позвоночных. Несмотря на множество шейных позвонков, шея эласмозавра была более чем вдвое короче, чем у самых длинношеих динозавров-завропод. В 1952 году американский палеонтолог Сэмюэл Уэллс оценил длину тела эласмозавра в 10,3 метра.

История изучения 

В начале 1867 года американский армейский хирург Теофилус Хант Тернер (Theophilus Hunt Turner) и армейский разведчик Уильям Комсток (William Comstock) исследовали скалы вокруг , штат Канзас, где они находились во время строительства железной дороги Union Pacific Railroad. Примерно в 23 километрах к северо-востоку от Форт-Уоллеса, недалеко от , Тернер обнаружил ископаемые кости крупного пресмыкающегося в овраге в формации Пьер-Шейл, и хотя у него не было опыта работы с окаменелостями, он признавал, что остатки принадлежали «вымершему монстру» (). В июне Тернер передал три ископаемых позвонка , американскому учёному и члену железнодорожной инспекции, чтобы тот отвёз их на восток для идентификации. В декабре Леконт передал часть позвонков американскому палеонтологу Эдварду Дринкеру Копу из  (с 2011 года называется Академией естественных наук Дрексельского университета). Узнав в них остатки плезиозавра, более крупного, чем все, что он видел в Европе, Коп написал Тернеру, прося его доставить оставшийся экземпляр за счёт академии.

В декабре 1867 года Тернер с его коллегами из Форт-Уоллеса вернулись на место раскопок и обнаружили большую часть позвоночника, а также конкреции, содержащие другие кости; общая масса материала составила около 360 килограммов. Окаменелости были выкопаны или извлечены из относительно мягкого глинистого сланца кирками и лопатами, погружены в повозку, запряжённую лошадьми, и отвезены в Форт-Уоллес. Коп послал инструкции по упаковыванию костей, после выполнения которых кости были отправлены в набитых сеном ящиках на военном фургоне на восток к железной дороге, на тот момент ещё не доходившей до форта. Образец прибыл в Филадельфию по железной дороге в марте 1868 года, после чего Коп поспешно осмотрел его; он сообщил о нём на мартовском собрании Академии естественных наук Филадельфии, отнеся его к новому виду Elasmosaurus platyurus. Родовое название Elasmosaurus означает «тонкопластинчатый ящер» и дано по причине «пластинчатости» костей грудной и тазовой областей; видовое название platyurus означает «плоскохвостый», относясь к сжатому «хвосту» (на самом деле оказавшемся шеей), позвонки которого обладают пластинками.Коп попросил Тернера, чтобы тот искал больше фрагментов образца эласмозавра, и в августе или сентябре 1868 года ему прислали новые окаменелости. Академия естественных наук Филадельфии поблагодарила Тернера за его «очень ценный подарок» () на встрече в декабре 1868 года, и Тернер посетил музей весной, в то время, когда Коп отсутствовал. Тернер неожиданно умер в Форт-Уоллесе 27 июля 1869 года, не завершив начатую им работу, но Коп продолжал писать ему, узнав о его смерти только в 1870 году. Об обстоятельствах, связанных с обнаружением Тернером типового образца, не было известно до публикации писем Тернера в 1987 году, поскольку в докладе Копа о них не упоминалось. Эласмозавр — первое крупное доисторическое животное, описанное из Канзаса (и самое крупное среди известных на тот момент), а обнаружение его окаменелостей положило начало палеонтологической лихорадке, в ходе которой тысячи образцов из Канзаса были отправлены в известные музеи на американском восточном побережье. Эласмозавр был одним из немногих плезиозавров, известных в то время в Новом Свете, и типовым родом семейства эласмозаврид.

В 1869 году Коп научно описал эласмозавра, причём препринт статьи содержал изображённую им реконструкцию скелета, раннее представленную во время своего доклада на заседании Академии естественных наук Филадельфии в сентябре 1868 года. На реконструкции эласмозавр был изображён с короткой шеей и длинным хвостом, что отличало его от других плезиозавров, и кроме того, Коп оставался в неуверенности насчёт наличия у этого животного задних конечностей. На встрече академии спустя, в марте 1870 года, палеонтолог Джозеф Лейди (наставник Копа) отметил, что на реконструкции Копа череп изображён на неправильном конце позвоночника, на хвосте. Коп, очевидно, принял хвостовые позвонки за шейные, так как челюсти были обнаружены на этом конце скелета, хотя противоположный конец заканчивался эпистрофеем и атлантом, находящимися шее. Лейди также пришёл к выводу, что остатки эласмозавра идентичны остаткам , плезиозавра, описанного им в 1851 году.

Чтобы скрыть свою ошибку, Коп попытался отозвать все экземпляры препринта и в 1870 году напечатал исправленную версию с новой скелетной реконструкцией, где разместил голову на шее, развернул некоторые позвонки в правильную сторону и внёс некоторые другие изменения. В своём ответе Лейди Коп заявил, что его ввел в заблуждение тот факт, что в 1851 году и сам Лейди расположил позвонки  в обратном порядке в своём описании этого рода, но затем исправил свою реконструкцию. Коп отверг идею о том, что эласмозавр и Discosaurus идентичны, отметив, что последний и Cimoliasaurus не имеют никаких отличительных признаков. Хотя Коп и пытался уничтожить препринты, одна копия попала в руки палеонтолога Отниэля Чарльза Марша, который распространил сведения об ошибке. Это привело к противостоянию между Копом, смущённым ошибкой, и Маршем, неоднократно напоминавшем о ней в течение десятилетий. Марш вернулся к этому вопросу во время их спора в New York Herald в 1890-х годах (Марш утверждал, что он указал на ошибку незамедлительно), когда их спор получил широкое общественное внимание. Этот спор стал частью соперничества между ними, называемого «Костяными войнами», и хорошо известен в истории палеонтологии.

Примечания

Литература 

 

Плезиозавроиды
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Фоссилии из меловых отложений США
Таксоны, описанные Эдвардом Копом
Фоссилии, описанные в 1868 году